Mitra Milan Club é um clube de futebol do Nepal. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2011/12.

Clubes de futebol do Nepal